Islinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Islinger (1902–1956), deutscher Motorrad- und Automobilrennfahrer sowie Unternehmer 
 Franz Islinger (1910–1986), deutscher Motorrad- und Automobilrennfahrer sowie Unternehmer 
 Marlene Gomez-Islinger (* 1993) ist eine deutsche Triathletin